Les élections régionales de 1961 au Tyrol () se sont tenues en Autriche dans le land de Tyrol, le . 

1961
Tyrol
Octobre 1961